

Sigle 
 Tension-type headache  – cefalea di tipo tensivo

Codici 
 TTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thumrait (Oman)
 tth – codice ISO 639-3 della lingua upper ta'oih